Carate steht für:

 Carate Brianza, norditalienische Gemeinde (comune) mit 18.046 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) in der Provinz Monza und Brianza in der Lombardei
 Carate Urio, norditalienische Gemeinde (comune) mit 1144 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) in der Provinz Como in der Lombardei